Bridgestone puede referirse a:

 Bridgestone Corporation, empresa fabricante de neumáticos.
 Bridgestone Potenza, gama de productos de dicha empresa.